"Miercurea" pode ser as seguintes comunas romenas

 Miercurea Ciuc, no distrito de Harghita
 Miercurea Sibiului,  no distrito de Sibiu
 Miercurea Nirajului, no distrito de Mureș

Desambiguações de topônimos